Александр Бармин:
 Бармин, Александр Гаврилович (1900—1952) — советский писатель.
 Бармин, Александр Григорьевич (1899—1987) — советский дипломат, разведчик, комбриг, впоследствии глава русского отделения «Голоса Америки».